Gunnerud est un nom de famille norvégien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arne Vinje Gunnerud (1930–2007), sculpteur norvégien ;
 Jørgen Gunnerud (né en 1948), écrivain norvégien.

Notes et références